Kathleen Fox peut désigner :
 Kathleen Fox (1880-1963), peintre, émailleuse et vitralliste irlandaise ;
 Kathleen Fox (1951-), aviatrice et dirigeante canadienne.